Ngom, également orthographié Ngum, est un nom sérère typique. Les personnes portant ce patronyme vivent généralement au Sénégal ou en Gambie.

Parmi les personnes notables portant le patronyme Ngom figurent :
 Anta Babacar Ngom, une entrepreneure sénégalaise. 
Djibril Ngom, un économiste et homme politique sénégalais 
 Ousmane Ngom, un homme politique sénégalais
 Ousmane N'Gom Camara, un footballeur guinéen

Toponyme 
 Ngom, une localité du Cameroun.

Notes

Homonymie
Homonymie de patronyme